Епархия Русада () — титулярная епархия Римско-Католической церкви с 1902 года.

История 
Античный город Русад (Rusadus) (современный Азеффун в Алжине) в первые века христианства входил в состав римской провинции Мавретания Цезарейская и был центром одноимённой епархии. Известно имя единственного античного епископа Идония, который принял участие в 484 году в синоде в Карфагене, после чего был сослан королём вандалов Хунерихом.

С 1902 епархия Русада является титулярной епархией Римско-Католической церкви.

Античный епископ 
 епископ Идоний (упоминается в 484 году);

Титулярные епископы 
 епископ Agapito Augusto Fiorentini O.F.M. (21.03.1902 — 22.08.1941);
 епископ Juan Tarsicio Senner O.F.M. (25.02.1942 — 26.10.1951), назначен епископом Кочабамбы;
 епископ Джозеф Ховард Ходжес (8.08.1952 — 23.11.1962), назначен епископом Уилинга;
 епископ Павол Мария Гнилица S.J. (13.05.1964 — 8.10.2006);
 епископ Pascal Jean Marcel Wintzer (2.04.2007 — 13.01.2012), назначен архиепископом Пуатье;
 епископ Georges Abou Khazen O.F.M. (с 4.11.2013 года).

Примечания

Источник 
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Leipzig 1931, p. 468 
 Stefano Antonio Morcelli, Africa christiana, Volume I, Brescia 1816, p. 264

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Р